Партиза́нське (до 1945 року — Гірська Лаванда, ) — селище в Україні, у складі Ялтинської міської ради Автономної Республіки Крим.

Селища Криму